Anhelina Serhijiwna Kalinina (; ur. 7 lutego 1997 w Nowej Kachowce) – ukraińska tenisistka, mistrzyni gry podwójnej dziewcząt podczas Australian Open 2014, złota medalistka igrzysk olimpijskich młodzieży w Nankinie (2014).

Kariera tenisowa 
W rozgrywkach juniorskich zadebiutowała w 2011, wygrywając turniej w Belek. W lipcu tego samego roku wystąpiła w swoim pierwszym turnieju rangi ITF w Casablance. W lipcu 2012 zagrała w finale dużej juniorskiej imprezy w Berlinie, ulegając Antonii Lottner 3:6, 2:6. W 2013, grając w parze z Iryną Szymanowicz, dotarła do finału juniorskiego Wimbledonu. W październiku i listopadzie zagrała w finałach profesjonalnych imprez w Stambule i Buczy, jednak w obu uległa swoim przeciwniczkom. Na początku 2014, grając w parze z Jelizawietą Kuliczkową, triumfowała w grze podwójnej dziewcząt podczas Australian Open.

W sezonie 2021 osiągnęła finał zawodów w Budapeszcie. Przegrała w nim 4:6, 0:6 z Juliją Putincewą.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Anhelina Kalinina nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 1 (0–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (1)

Gra podwójna (2)

Bibliografia 

Ukraińskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Nowej Kachowce
Urodzeni w 1997
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich